Pizzetti er et italiensk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Ildebrando Pizzetti (1880–1968) – italiensk komponist
 Paolo Pizzetti (1860–1918) – italiensk geodæt, astronom og geofysiker